Ippei Watanabe – calciatore giapponese
Ippei Watanabe – nuotatore giapponese